Avian ist der Name von:

 Avianus, römischer Dichter, der griechische Fabeln in lateinischen elegischen Distichen nachdichtete; lebte um 400 n. Chr.

Siehe auch:
 Avian Island, Insel vor der Südspitze der Adelaide-Insel an der Westseite der Antarktischen Halbinsel